Батыр (Ботир) Караев (; 8 апреля 1980) — узбекский футболист, защитник клуба «Машал». Участник Кубка Азии 2007 в составе сборной Узбекистана.

Клубная карьера 
Дебютировал в высшей лиге Узбекистана в 1999 году, играя за каршинский «Насаф». За эту команду выступал в течение семи лет и трижды стал бронзовым призёром чемпионата страны.

В 2006 году перешёл в «Машъал» из соседнего города Мубарек и играл за него в течение двух сезонов, в 2007 году стал обладателем бронзовых медалей.

Перед началом сезона-2008 вернулся в «Насаф», является основным защитником клуба. За последующие годы ещё четырежды выигрывал бронзу чемпионата Узбекистана, один раз стал обладателем серебра, в 2011 году стал победителем Кубка АФК — второго по значимости клубного турнира Азии. Всего провёл за «Насаф» в чемпионатах страны более 300 игр.

Карьера в сборной 
Дебютировал в сборной Узбекистана в 2007 году. Был включён тренером Рауфом Инилеевым в состав на Кубок Азии 2007, на турнире ни разу не вышел на поле.

После трёхлетнего перерыва призван в сборную в 2010 году, принял участие в матче против Армении 25 мая 2010 года, эта игра стала последней для Караева в национальной команде. Всего за сборную он сыграл 5 матчей.

Достижения 
 Победитель Кубка АФК: 2011
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана: 2011
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана (8): 2000, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Шуртан»